Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Hank Pfister e Dennis Ralston 6–4, 3–6, 6–1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Birmingham 1976